Финал Кубка Англии по футболу 2017 года стал 136-м финалом старейшего футбольного кубкового турнира в мире, Кубка Англии.

Матч состоялся 27 мая 2017 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В нём встретились «Челси» и «Арсенал».

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

2017
Кубок Англии
Кубок Англии 2017
Кубок Англии 2017